Herbatowate, kameliowate (Theaceae D. Don) – rodzina roślin należąca do rzędu wrzosowców. Zalicza się do niej ok. 240 gatunków łączonych w 8–9 rodzajów. Rośliny te są najbardziej zróżnicowane w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, ale występują też w tropikalnej części Ameryki Południowej i Północnej, sięgając na północ do południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Największe znaczenie użytkowe ma w tej rodzinie herbata (kamelia) chińska Camellia sinensis, wykorzystywana do celów leczniczych oraz zaparzania popularnego na całym  świecie napoju – herbaty. Z nasion kamelii olejodajnej Camellia oleifera wyciska się olej używany w kosmetyce i jako jadalny. Olejodajne są też inne gatunki tego rodzaju (kamelia mała C. sasanqua i kamelia japońska C. japonica). Uprawiane jako rośliny ozdobne są liczne gatunki kamelii, a zwłaszcza kamelia japońska, poza tym rośliny z rodzajów: stewarcja Stewartia, Franklinia, Gordonia.

Morfologia 

 Pokrój Krzewy i drzewa na ogół zimozielone, rzadziej zrzucające liście na zimę.
 Liście Pojedyncze, skrętoległe (umieszczone na pędzie spiralnie lub dwurzędowo), bez przylistków. Blaszka liściowa rzadko całobrzega, zwykle ząbkowana, przy czym każdy ząbek zakończony jest gruczołkiem.
 Kwiaty Obupłciowe, promieniste i okazałe, rozwijają się pojedynczo w kątach liści wsparte kilkoma przysadkami przytulonymi do kielicha. Działki kielicha najczęściej w liczbie 5, są wolne lub u nasady zrośnięte. Są trwałe – pozostają na owocu. Płatki korony w takiej liczbie jak działki kielicha lub liczniejsze, ustawione w jednym okółku lub spiralnie, u dołu są zrośnięte. Pręciki są wolne, zrośnięte z płatkami lub skupione w pięciu pęczkach, najczęściej w liczbie 20 lub większej. Zalążnia jest górna, tworzona przez trzy do 10 (najczęściej pięć) zrośniętych owocolistków. Zwieńczona jest wolnymi szyjkami słupka lub pojedynczą szyjką, ale rozgałęzioną. Znamię zwykle podzielone na łatki.
 Owoce Podzielone na przegrody torebki, rzadziej pestkowce.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Herbatowate stanowią jedną z wielu rodzin zaliczanych do rzędu wrzosowców wchodzącego w skład grupy astrowych (asterids) w obrębie dwuliściennych właściwych (eudicots).

 Podział rodziny według APweb
Wyróżnia się trzy grupy rodzajów łączone w plemiona, z których pozycję bazalną zajmuje Stewartieae

Plemię Stewartieae Choisy

Zalicza się tu jeden rodzaj występujący w południowo-wschodniej części USA oraz w Azji wschodniej
 Stewartia L. – stewarcja

Plemię Theeae Szyszylowicz

Zalicza się tu cztery rodzajów występujących w południowo-wschodniej Azji oraz w Ameryce Środkowej i Południowej
 Apterosperma Hung T. Chang
 Camellia L. – kamelia
 Polyspora G. Don
 Pyrenaria Blume

Plemię Gordonieae de Candolle

Zalicza się tu trzy rodzaje spotykane w Meksyku i południowo-wschodniej części USA oraz Azji południowo-wschodniej
 Franklinia Marshall – franklinia
 Gordonia Ellis
 Schima Blume

 Pozycja w systemie Reveala (1993–1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa ukęślowe (Dilleniidae Takht. ex Reveal & Tahkt.), nadrząd Theanae R. Dahlgren ex Reveal, rząd herbatowce (Theales Lindl.), podrząd  Theineae Engl., rodzina herbatowate (Theaceae D. Don).

Przypisy